Europejski Puchar Formuły Renault 2000 Sezon 2001 (ang. Eurocup Formula Renault 2000) – 11. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 30 marca na włoskim torze Autodromo Nazionale di Monza, a zakończyły 4 listopada w Portugalii, na Autódromo do Estoril. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Augusto Farfus, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa 
Źródło: speedsport-magazine.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: speedsport-magazine.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: speedsport-magazine.com
Punktacja:
Kwalifikacje: 2 punkty
Wyścig: 30-24-20-16-12-10-8-6-4-2 (dziesięć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Europejski Puchar Formuły Renault 2.0
2001 w sportach motorowych